Avrilly ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

 Avrilly (Allier) im Département Allier
 ehemalige Gemeinde Avrilly (Eure) im Département Eure
 Avrilly (Orne) im Département Orne